Millionaire Gangsta — компіляція американського репера Мессі Марва, видана лейблами Prominent House Records, Click Clack Records та Scalen LLC. 22 червня 2010 р. Реліз посів 90-ту сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums та 8-му позицію Top Heatseekers (Pacific). Виконавчий продюсер: Девід Гаскінс.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Мессі Марва